«Hollaback Girl» — песня американской певицы Гвен Стефани с её дебютного сольного альбома Love. Angel. Music. Baby. (2004).

В марте следующего, 2005 года песня была издана отдельным синглом. (Это был третий сингл с того альбома, после «What You Waiting For?» и «Rich Girl».)

Песня достигла 1 места в США (в «Горячей сотне» журнала «Билборд») и 8 места в Великобритании (в национальном чарте синглов).

Эта песня стала первым треком в истории, скачанным легально (за деньги) 1 миллион раз.

Видеоклип 
Музыкальный сайт Songfacts рассказывает:

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2005 года
Песни 2004 года
Песни Гвен Стефани
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы Interscope Records